Ричль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ричль, Альбрехт (1822—1889) — немецкий историк христианства.
 Ричль, Отто (1860—1944) — немецкий теолог, сын Альбрехта Ричля
 Ричль, Фридрих Вильгельм (1806—1876) — немецкий филолог.